Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Donald Johnson che hanno battuto in finale Patrick Rafter e Fernon Wibier 7-5, 5-7, 6-2.

Teste di serie

 Jeremy Bates /  Mark Petchey (primo turno)
 Jonas Björkman /  Donald Johnson (Campioni)

 Patrick Rafter /  Fernon Wibier (finale)
 Brendan Curry /  Kevin Ullyett (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1993